Pedro Osório, município do estado do Rio Grande do Sul
Pedro Luís Osório (1854–1931), político brasileiro
Pedro Osório (maestro) (1939–2012), maestro português
Pedro Osório (ator) (1975–), ator brasileiro